Рафаэль Надаль победитель турнира.

Посев 
Первые восемь номеров посева начинают турнир со второго раунда.

  Энди Маррей (Третий раунд)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Стэн Вавринка (Второй раунд)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Милош Раонич (Третий раунд)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал, отказ)
  Марин Чилич (Второй раунд)
  Доминик Тим (Финал)
  Давид Гоффен (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд, отказ)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Люка Пуй (Первый раунд)
  Джек Сок (Первый раунд)
  Гаэль Монфис (Первый раунд)
  Ник Кирьос (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира
 Сетка квалификации
 
Mutua Madrid Open 2017